L'expression anglaise bay window, rarement utilisée dans l'immobilier français, fait référence à une fenêtre en baie.

Elle est également utilisée aux États-Unis pour désigner le Combi Volkswagen Type2 à cause de ses nombreuses ouvertures, et également désigné sous le terme de Breadloaf.